Molekulska formula -{CH4N2}- se može odnositi na:

 Amonijum cijanid
 Diaziridin